Сержио Рикардо Месиаш Невеш (или просто Сержио Рикардо; ; род. 25 мая 1974, Салвадор, штат Баия) — бразильский футболист, выступавший на позиции нападающего. Ныне выступает за шоубольный клуб «Флуминенсе».

Карьера 
Профессиональную клубную карьеру начал в 1995 году и играл за ряд различных бразильских клубов, в том числе и «Коринтианс» и «Васко да Гама». Сержио Рикардо перешёл в турецкий клуб «Фенербахче» в начале сезона 1998/99 годов, а затем передан в аренду Сакарьяспору в январе 1999 года. В начале сезона 1999/00 его снова арендовали на сей раз в саудовский «Аль-Иттихад». Он выиграл Лигу чемпионов АФК с клубом. Он также играл в аренде в катарском клубе «Аль-Садд». В начале 2000-х играл за ряд арабских клубов, за что получил прозвище «Дас Арабиас». Завершил карьеру в 2010 году в клубе «Ботафого». С 2014 года играет в шоубольном клубе «Флуминенсе».

Достижения

Командные 
  «Коринтианс»
 Обладатель Кубка Бразилии: (1) 1995
 Победитель Лига Паулисты: (1) 1995

  «Витория» (Салвадор)
 Победитель Лиги Баияно: (1) 1996

  «Ботафого»
 Победитель Лиги Кариока: (2) 1997, 2010

  «Аль-Ахли» Джидда
 Обладатель Кубка наследного принца: (1) 1998

  «Аль-Садд»
 Обладатель Кубка шейха Яссима: (1) 1999

  «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
 Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии: (1) 2000
 Обладатель Кубка Саудовской Федерации: (1) 2000
 Победитель Лиги чемпионов АФК: (1) 1999/2000
 Финалист Клубного Кубка чемпионов Персидского залива: (1) 2000

  «Аль-Иттихад» Джидда
 Чемпион Саудовской Аравии: (1) 2002/2003
 Вице-чемпион Саудовской Аравии: (1) 2001/2002

  «Аль-Гарафа» Джидда
 Обладатель Кубка наследного принца Катара: (1) 2005
 Обладатель Кубка шейха Яссима: (1) 2005

  «Аль-Сальмия» 
 Обладатель Кубка Кувейта: (1) 2007

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии
 2005

Личная жизнь 
В мае 2019 года Сержио Рикардо поведал о том, что принял ислам. Видеоролик с соответствующим признанием бразильца в соцсети выложил его бывший одноклубник, саудовский футболист Мухаммад Сувейд. Через несколько дней он вместе с ним совершил малое паломничество – умру.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на leballonrond.fr
 FENERBAHÇE'NİN BREZİLYALILARI – 1 – Ensar ÖZSARI
 "Lembra dele no Vasco?" - Serginho

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Витория» Салвадор
Игроки ФК «Ботафого»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Аль-Садд»
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Аль-Наср» Дубай
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Аль-Вахда» Мекка
Игроки ФК «Аль-Гарафа»
Игроки ФК «Ас-Сальмия»
Игроки ФК «Аль-Халидж»
Игроки ФК «Аль-Раед»